TPM steht für:
 Takte pro Minute, ein Tempomaß für Tanzmusik
 Theorie Poröser Medien, ein kontinuumsmechanisches Konzept
 Topiramat, ein Antiepileptikum
 Total Polar Materials, Qualitätskennzahl von Frittierfett, siehe Frittieren
 Total Productive Maintenance, auch als Total Productive Manufacturing oder Total Productive Management im Sinne eines umfassenden Produktionssystems interpretiert
 Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, französischer Gemeindeverband
 Transaction Process Monitor, siehe Transaktionsmonitor, Middleware für Interaktionen zwischen Anwendungen auf verschiedenen Rechnerplattformen
 Trusted Platform Module, ein Chip nach der TCG-Spezifikation, der einen Computer oder ähnliche Geräte um grundlegende Sicherheitsfunktionen erweitert
 Transcripts per million, Maß an Gen-Expressions bei der Sequenzierungsmethode RNA-Seq

tpm steht für:
 Tampulma (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Gurunsi-Sprachen in Ghana
 tour par minute (dt. „Umdrehung pro Minute“ entsprechend 1/min), Geschwindigkeitsangabe auf französischgelabelten Schallplatten, siehe auch rpm (Einheit)

Abkürzung